Кампонгтхо́м ( — kʰɐet kɑmpʊəŋ tʰom) — вторая по площади провинция (кхет) в центральной части Камбоджи — 13 814 км², население — 630 803 чел. (2008). Административный центр — город Кампонгтхом.

История 
На территории провинции до-ангкорские памятники Самбор Прей Кук и Прасат Андет, а также другие памятники ангкорского периода.

Административное деление 
Территория провинции включает 8 округов (сроков), 81 коммуну (кхум) и 736 деревень (пхум):

Округа 
 0601 Барай (បារាយណ៍)
 0602 Кампонгсвай (កំពង់ស្វាយ)
 0603 Стынгсаен (ស្ទឹងសែន)
 0604 Прасатбаланг (ប្រាសាទបល្ល័ង្គ)
 0605 Прасатсамбоур (ប្រាសាទសំបូរ)
 0606 Сандан (សណ្តាន់)
 0607 Сантук (សន្ទុក)
 0608 Стоунг (ស្ទោង)

Люди, родившиеся в провинции Кампонгтхом 
 Пол Пот
 Канг Кек Иеу

Примечания 

Провинции Камбоджи